Damm steht für:
 Damm, Wasserschutz an Fluss- oder Meerufern, siehe Deich
 Damm (Wall), künstlich errichteter Wall aus einer Erd- oder Felsschüttung
 Staudamm, künstlich errichteter Wall an Fließgewässern
 Schlauchdamm, flexible Kunststoffschläuche zum Rückdämmen von Flüssigkeiten bei Notfällen
 Damm (Bergbau), trennendes Bauwerk im Untertagebergbau
 Damm (Adelsgeschlecht), niedersächsisch-westfälisches Patrizier- und Adelsgeschlecht
 Damm (Familienname), Familienname, dort auch zu Namensträgern
 Damm, Körpergegend zwischen After und Scheide bzw. Hodensack, siehe Perineum
 eine Straße im Berliner Raum, zurückgehend auf den dort früher üblichen Knüppeldamm als Straßenbefestigung

Damm ist der Name folgender Orte:
 Damm (Altkalen), Ortsteil der Gemeinde Altkalen, Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Damm (Aschaffenburg), Stadtteil von Aschaffenburg, Bayern
 Damm (Dornum), Ortsteil der Gemeinde Dornum, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Damm (Dummerstorf), Ortsteil der Gemeinde Dummerstorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Damm (Friesack), Siedlungsplatz der Stadt Friesack, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Damm (Jüchen), Ortsteil der Stadt Jüchen, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Damm (Koblentz), Ortsteil der Gemeinde Koblentz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Leibsch-Damm, Ortsteil des Dorfes Leibsch, Gemeinde Unterspreewald, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Damm (Lohra), Ortsteil der Gemeinde Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Damm (Mönchengladbach), Ortsteil von Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Damm (Parchim), Ortsteil der Stadt Parchim, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Damm vor Peine, historische Straße in Peine
 Damm (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Damm (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Damm (Schermbeck), Ortsteil der Gemeinde Schermbeck, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Damm (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Damm (Steyr), Ortsteil der Stadt Steyr, Oberösterreich

 Dąbie (Szczecin),  Stadtteil von Stettin, Polen (ehemalige Stadt Damm, als Altdamm eingemeindet)
 Uschakowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1945: Gutsbezirk Damm, Kreis Labiau, Ostpreußen)

geografischer Objekte:
 Mount Damm, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

DAMM steht als Abkürzung für:
 DAMM, Deutsche Altersklassen-Mannschafts-Meisterschaften in der Senioren-Leichtathletik

Siehe auch:
 Dam
 Der Damm
 Tamm (Begriffsklärung)
 Thamm

DAMM